Серге́й Серге́евич Чу́дин (24 ноября 1973, Москва, СССР) — советский и российский футболист, защитник (ранее — полузащитник). Известен по выступлениям за футбольный клуб «Спартак» Москва, в составе которого начал свою карьеру в начале 90-х и принял участие в четырёх чемпионских сезонах команды.

Карьера 
Воспитанник московской СК ЭШВСМ. Пришёл в «Спартак» в 1990 году, и в 1991 году сыграл в одном матче последнего чемпионата СССР. В «Спартаке» Чудин играл в первых пяти чемпионатах России, однако в основном составе ему закрепиться не удалось — он был стабильным игроком дублирующего состава команды, выступавшего во второй и третьей лигах России. В 1994 и в 1996 годах сыграл по одному матчу в Лиге чемпионов УЕФА, в том числе в 1/4 финала ЛЧ-1995/96 против французского «Нанта» (0:2). Играл также за олимпийскую (молодёжную) сборную России, в том числе на чемпионате мира 1993 года в Австралии.

После ухода из «Спартака» выступал за «Локомотив» (Нижний Новгород), с которым в 1997 году сначала вылетел из высшей лиги России, а в 1998 помог вернуться. Однако на высшем уровне после этого Чудин уже не выступал. В 1999—2003 годах он играл в клубе «Балтика» (Калининград) в первом и втором дивизионах, также в 2003 году выступал за калининградский клуб «Балтика-Тарко» в любительском первенстве.

В 2004—2007 годах был игроком клубов второго дивизиона России «Алмаз» (Москва), «Фортуна» (Мытищи) и «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). В сентябре 2007 года Чудин (капитан «Знамени Труда») покинул команду. В 2008—2009 годах играл за «Фортуну» (Мытищи) в любительском первенстве.

Играл за ветеранов и в любительской футбольной лиге (8×8).

Тренер в СШ № 75 «Савёловская», в 2021 году — тренер в команде, участвующей в чемпионате Москвы среди ЛФК — дивизион «Б».

Статистика 
Всего в высшей лиге России сыграл 45 матчей, забил 3 мяча. В первом дивизионе России сыграл 105 матчей, забил 2 мяча, во втором дивизионе России — 164 матча, 38 мячей.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1991
 Обладатель Кубка СССР: 1991/1992
 Чемпион России (4): 1992, 1993, 1994, 1996
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995
 Обладатель Кубка России: 1993/1994

Ссылки 
 Статистика на неофициальном сайте ФК «Балтика»
 Статистика на сайте stats.sportbox.ru (2006—2007)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Локомотив-д» Нижний Новгород
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Алмаз» Москва
Игроки ФК «Фортуна» Мытищи
Игроки ФК «Знамя Труда»